Штум:

 Штум — коммуна в федеральной земле Тироль, Австрия.
 Штум — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Штумский повят.
 Штум — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Штумский повят, Поморское воеводство.

См. также 
 Штумм